HSF est un sigle qui peut désigner :
 HSF Committee, le nom court du Review of United States Human Space Flight Plans Committee (Comité d'audit du programme spatial habité américain ;
 hyalinose segmentaire et focale, un ensemble de lésions histologiques des glomérules rénaux.